Ко́ми-я́зьвинское наречие (ёдч коми көл) — язык коми-язьвинцев, на котором разговаривают на северо-востоке Пермского края, в основном на территории Красновишерского района в бассейне реки Язьва. Представляет собой наречие коми-пермяцкого языка, относящегося к пермской группе финно-угорских языков уральской семьи.

Лингвогеография

Ареал и численность 
В начале 1960-х годов около 2000 носителей компактно проживали на территории Красновишерского района Пермского края (Антипинская, Паршаковская, Бычинская и Верх-Язьвинская сельские администрации). Всего насчитывалось около 3000 человек, знающих язык.

Статус 
Наличие особых гласных звуков, специфичность фонетики и системы ударения позволили сначала финскому лингвисту Арвиду Генетцу, изучавшему народ в 1889, а затем финно-угроведу В. И. Лыткину, трижды посетившему места проживания коми-язьвинцев в 1949—1953, выделить язык коми-язьвинцев в особый диалект. Некоторые исследователи (в частности, Р. М. Баталова) считают его наречием коми-пермяцкого языка.

Особенности 
Среди главных особенностей, резко отличающих коми-язьвинский от других языков коми: в области фонетики — наличие огубленных гласных /ʉ/ ⟨ӱ⟩, /ɵ/ ⟨ӧ⟩ и гласный /ɤ/ ⟨ө⟩, отсутствие общепермского /ɨ/ ⟨ы⟩; в области грамматики — окончание аблатива -лан, множественное число на -йөз. По многим чертам коми-язьвинское наречие близко примыкает к оньковскому и нижнеиньвенскому диалектам южного наречия коми-пермяцкого языка.

Письменность 
В 2003 году при поддержке администрации Пермской области был издан первый коми-язьвинский букварь. Автор букваря — учительница Паршаковской средней школы Анна Лазаревна Паршакова. Этот букварь стал первой книгой, изданной на коми-язьвинском языке.

Письменность для коми-язьвинского языка отличается от общей письменности коми-зырянского и коми-пермяцкого языков. Она основана на русском алфавите, содержит дополнительные буквы Ӧ ӧ, Ө ө, Ӱ ӱ и диграфы ДЖ дж и Дч дч.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
В коми-язьвинском существуют следующие согласные фонемы (между косыми чертами — фонемы в МФА; в угловых скобках — буквы кириллицы 2003 года):

Примечание: согласные ⟨ф⟩, ⟨ц⟩, ⟨х⟩ используются только в заимствованиях из русского.

Диграф ⟨дч⟩ соответствует диграфу ⟨дз⟩ традиционной коми письменности.

Неогубленный гласный заднего ряда, записываемый в кириллице как ⟨ө⟩, характеризуется либо как верхнего подъёма, либо как среднего (нижне-среднего) подъёма. В первых неударных слогах он соответствует коми-зырянскому ⟨ы⟩, а в не первых может соответствовать любому гласному коми-зырянского.

Буквы ⟨ы, э⟩ и йотированные (я, ё, ю, е⟩ используются по такому же принципу как в русском. После непарных по мягкости-твёрдости согласных буквы ⟨ы, э, я, ё, ю⟩ не употребляются. Использование  (ы) для обозначения твёрдости предыдущего согласного (аналоги — в коми-зырянском (і⟩ , в удмуртском ⟨ӥ⟩) подвергалось критике в силу того, что такое обозначение может привести к ложному выводу о наличии фонемы /ы/ в коми-язьвинском.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Языки России
Пермские языки